

Sportclubs 
 Aris FC - een Griekse voetbalclub, onderdeel van Ares Thessaloniki, ook bekend als Aris Saloniki
 Aris Leeuwarden - een Nederlandse basketbalclub uit Leeuwarden
 Aris Limasol - een Cypriotische voetbalclub uit Limasol
 Aris Bonnevoie - een voormalige Luxemburgse voetbalclub uit de stad Luxemburg

Achternamen 
 Michael Aris (1946 - 1999) - een Brits boeddholoog en kenner van Tibet, Bhutan en de Himalaya
 Anthony Aris (1946) - een tibetoloog, tweelingbroer van Michael
 Rutherford Aris (1929 – 2005) - een Schots-Grieks chemisch wetenschapper en ingenieur
 Bülent Aris (1958) - een Duitse muzeikproducer van Turkse komaf

Voornamen 
 Aris (voornaam) - een in het Grieks gebruikelijke jongensnaam, de naam kwam in de 17e eeuw ook in Nederland voor
 Aris Alexandrou (1922 – 1978) - een Griekse schrijver, dichter en vertaler
 Aris Brimanis (1972) - een Amerikaanse ijshockeyspeler die sinds 2005 in Europa speelt
 Aris Christofellis (1960) - een Griekse mannelijke sopraan
 Aris Claesz - een 17e-eeuws Hollands koopman, zie de ontdekkingsreis met Jacob le Maire
 Aristotelis Gavelas (1978) - een voormalige Griekse atleet, gespecialiseerd in de 100 meter
 Aris Jansz - 17e-eeuws leider van een doopsgezinde groep, het Aris Jansz Volk.
 Aris Kindt, degene wiens lijk ontleed wordt op het schilderij De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt
 Aris Konstantinidis (1913 - 1993) - een Grieks modernistisch architect
 Aristotle Kristatos - een tegenstander van James Bond in For Your Eyes Only
 Aris Maliagros (1895 - 1984) - een Griekse acteur, bekend door aristocratische rollen
 Aris Poulianos (1924) - een Griekse antropoloog en archeoloog
 Aris Spiliotopoulos (1966) - een Grieks politicus
 Aris Tatarounis (1989) - een Grieks basketballer
 Aris Velouchiotis - (1905 - 1945) pseudoniem van Thanasis Klaras, Grieks verzetsleider in de Tweede Wereldoorlog

Plaatsen 
 Arıs (stad) - een stad in Kazachstan
 Aris (Griekenland) - een dorp en gemeente in Messenië
 Arış - een dorp in Füzuli (rayon) in Azerbeidzjan

Overige 
 ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) - een methode om bedrijven te analyseren

Zie ook 
 Ares (doorverwijspagina)
 Arıs (doorverwijspagina)
 Ariz (doorverwijspagina)
 Arys (doorverwijspagina) 
 Aries (doorverwijspagina) 
 Arieș - een rivier in Roemenië
 Pro aris et focis - een geheim genootschap uit 1789